Пономарчук — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Пономарчук, Андрей Иванович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Пономарчук, Лаврентий Петрович (1921—2002) — Герой Советского Союза.
 Пономарчук, Наталья Борисовна ( род. ) — украинский дирижёр.
 Пономарчук, Степан Ефремович (1913—1998) — военный лётчик, Герой Советского Союза.